Songho-dong kan syfta på:
 Songdo-dong, Incheon, stadsdel i Incheon, Sydkorea
 Songdo-dong, Pohang, stadsdel i Pohang, Norra Gyeongsang, Sydkorea